Yūsuke Tanaka – calciatore giapponese nato a Fukuoka
 Yūsuke Tanaka – calciatore giapponese nato a Hachiōji
 Yūsuke Tanaka – ginnasta giapponese